Schifferer ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Schifferer (* 1974), österreichischer Skirennläufer
 Anton Schifferer (1871–1943), deutscher Politiker
 Sybille Ebert-Schifferer (* 1955), deutsche Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Schiffer